Tachimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Haruka Tachimoto (* 1990), japanische Judoka
 Megumi Tachimoto (* 1989), japanische Judoka